Amerikai Egyesült Államok
 Skykomish, folyó Washington államban
 Skykomish, település Washington államban
 Skykomish-csúcs, a Cascade-hegység csúcsa
 Skykomish-völgy, régió Washington államban